Le Plessis ist der Name zahlreicher Gemeinden in Frankreich:

Le Plessis-aux-Bois im Département Seine-et-Marne
Le Plessis-Belleville im Département Oise
Le Plessis-Bouchard im Département Val-d'Oise
Le Plessis-Brion im Département Oise
Le Plessis-Dorin im Département Loir-et-Cher
Le Plessis-Feu-Aussoux im Département Seine-et-Marne
Le Plessis-Gassot im Département Val-d'Oise
Le Plessis-Grammoire im Département Maine-et-Loire
Le Plessis-Grimoult im Département Calvados
Le Plessis-Grohan im Département Eure
Le Plessis-Hébert im Département Eure
Le Plessis-Lastelle im Département Manche
Le Plessis-l’Échelle im Département Loir-et-Cher
Le Plessis-l’Évêque im Département Seine-et-Marne
Le Plessis-Luzarches im Département Val-d'Oise
Le Plessis-Macé im Département Maine-et-Loire
Le Plessis-Pâté im Département Essonne
Le Plessis-Patte-d’Oie im Département Oise
Le Plessis-Placy im Département Seine-et-Marne
Le Plessis-Robinson im Département Hauts-de-Seine
Le Plessis-Sainte-Opportune im Département Eure
Le Plessis-Trévise im Département Val-de-Marne

Le Plessis  bezeichnet ferner:
 Schloss Le Plessis-Bourré im Département Maine-et-Loire
 Schloss Le Plessis-Macé, Le Plessis-Macé, Département Maine-et-Loire 
 Schloss Le Plessis (Manche), Saussey, Département Manche

Siehe auch:
Plessis
Du Plessis